21-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1976 Ballon d’Or)»
28 декабря 1976 года

Золотой мяч: 
 Франц Беккенбауэр

(второй раз)

< 20-я Церемонии вручения 22-я >
Золотой мяч 1976 года (фр. 1976 Ballon d’Or) — 21-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 1603 France Football 28 декабря 1976 года. В состав жюри входили 26 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Обладателем награды во второй раз стал немецкий защитник «Баварии» Франц Беккенбауэр. Он опередил в опросе Роба Ренсенбринка и Иво Виктора.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 390 баллов; максимально игрок мог получить 130 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1976 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1976 году